Heinänen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Heinänen (sjö), Mellersta Finland, 
 Heinänen (ö i Satakunta), Raumo, 
 Heinänen (ö i Södra Karelen), Villmanstrand, 

Robotskapade Finlandförgreningar